Троица Клаузевица — военно-теоретическое и философское осмысление определения войны, введённое в оборот Карлом Клаузевицем и представляющее войну как динамику триединства факторов насилия, случайности и упорядоченности.

Несмотря на то, что было многократно озвучено мнение о неприменимости концептуальных положений Клаузевица к реалиям XXI века, ряд учёных продолжают настаивать на их адекватности современным условиям, в том числе — и в приложении к задачам противоповстанческих военных действий, и при борьбе с терроризмом.

Оригинальная формулировка 
В своём фундаментальном трактате «О войне» Карл Клаузевиц даёт следующее определение войне, как социокультурному феномену:

…Итак, война — не только подлинный хамелеон, в каждом конкретном случае несколько меняющий свою природу; по своему общему облику (в отношении господствующих в ней тенденций) война представляет удивительную троицу, составленную из насилия, как первоначального своего элемента, ненависти и вражды, которые следует рассматривать, как слепой природный инстинкт; из игры вероятностей и случая, обращающих ее в арену свободной духовной деятельности; из подчиненности ее в качестве орудия политики, благодаря которому она подчиняется чистому рассудку.

Первая из этих 3 сторон главным образом относится к народу, вторая — больше к полководцу и его армии и третья — к правительству…

Философская интерпретация 
По интерпретации современных исследователей, в работе Клаузевица феномен «войны» представляется собой как нечто, разрываемое узами притяжения между тремя «магнитами», а основополагающей сутью троицы Клаузевица является постоянное изменение связей трёх её основных элементов. Первый из них — это некий абстрактный мотив агрессии, как начала войны, второй — фактор непредвиденной случайности и широкого диапазона возможностей, а третий — фактор стратегического и политического целеустремления. Очень часто население связывают с первобытной агрессией, вооружённые силы с фактором случайности и правительство — с фактором политического планирования. При этом Клаузевиц и его последователи многократно подчёркивали изменчивую природу любого вооружённого противостояния, и это позволило построить аналогию с определением войны, предложенным древнекитайским мыслителем и стратегом Сунь-цзы: «Как вода не имеет постоянной формы, так война не имеет постоянных условий».

Некоторые специалисты высказывали предположение, что концепция «троицы» возникла у Клаузевица незадолго до окончания работы над книгой «О войне» и ему так и не удалось её гармонично вписать в созданную им логику. Тем не менее, большинством считается, что предложенная Клаузевицем «троица» является мотивом написания, основой и краеугольным камнем всего трактата и именно она связывает разрозненные идеи, факты и концепции в целостную теорию. Также отмечается, что «троицу» можно рассматривать, как диалектическое дополнение его изречения «Война — это не более чем продолжение политики другими средствами».

Примечания

Дополнительная литература

Ссылки 
 
 
 

 
 

Военная наука
Военная терминология
Карл фон Клаузевиц